Hudi Bitek je naselje u sastavu Grada Zagreba. Nalazi se u gradskoj četvrti Brezovica.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 331 stanovnika te 90 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovnišva 2011. godine naselje je imalo 441 stanovnika.

Izvori
 Statistički ljetopis Zagreba 2007. 

Naselja u Gradu Zagrebu